

Geografia
Diān (滇) – abbreviazione per Yunnan
Dian (Armenia) – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn
Lago Dian – lago della Cina nello Yunnan
Lago Dian Shan – lago della Cina nel distretto di Qingpu

Mitologia
Dian Cecht – divinità della salute nella mitologia irlandese
Dian (mitologia) – uno dei figli di Carman nella mitologia celtica o irlandese

Persone
Dian Bachar – attore statunitense
Dian Fossey – zoologa statunitense
Dian Wei – generale cinese del II secolo
Li Dian – generale cinese del III secolo

Storia
Regno di Dian – regno della Cina tra il IV ed il II secolo a.C.

Altro
Dian hong – varietà di tè
Isaac Dian – personaggio della serie animata Baccano!